Ольховское () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321287502. Население по переписи 2001 г. составляет 37 (20/17 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Ольховское находится в начале балки Морозов Яр, по балке течет пересыхающий ручей на котором сделана запруда, ручей впадает в реку Орчик.
Село расположено в 1-м км от села Снежков, рядом находится лес Заданский (дуб).
Недалеко от села проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1907 — дата основания. До коллективизации и раскулачивания этот хутор назывался Дацьки. Потом мягкий знак в написании фамилии затерялся; у потомков сейчас фамилия Дацко.

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІІ ст.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины